Diner steht für:

 Diner, einfaches nordamerikanisches Restaurant
 Dîner (französisch), das Abendessen
 Diner, Originaltitel von American Diner, US-amerikanischer Spielfilm (1982)
 Diner (Film), japanischer Spielfilm (2019) 
 Andorranischer Diner, Wertangabe von Gedenkmünzen aus Andorra
 Dan Diner (* 1946), deutscher Historiker und politischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Dinner (Begriffsklärung)